Miejscowości w Polsce:
 Malanowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Brochów
 Malanowo Nowe
 Malanowo Stare